Cyclopecten sigsbeei är en musselart som först beskrevs av Dall 1886.  Cyclopecten sigsbeei ingår i släktet Cyclopecten och familjen Propeamussidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
sigsbeei